

Droit constitutionnel
En droit constitutionnel, le pouvoir constituant est le pouvoir qui crée ou révise une Constitution.

Droit des biens
En droit des biens, le constituant est la personne qui crée une fiducie au profit d'un bénéficiaire, laquelle sera administrée par un fiduciaire.

Droit des sûretés

En droit des sûretés québécois, le constituant est la personne qui constitue un droit hypothécaire. 

Droit des sûretés
Droit constitutionnel
Droit des biens